Gunship kan syfta på:

 Gunship (spel) – en flygsimulator.
 Gunship – Den internationella termen för markunderstödsflyg.
Gunship – En brittisk indieelektronisk musikgrupp.